FA steht als Abkürzung für:

 Chevrolet FA, ein PKW-Modell aus den 1930er Jahren
 Fachabitur
 Fachabteilung
 Fachanwalt
 Facharbeit
 Facharzt
 Fahrkartenausgabe, siehe Fahrkartenschalter
 Falschalarm, bei Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben gebräuchliche Abkürzung
 Familienanamnese
 Fat admirer (aus dem Englischen, Fetisch: Korpulente Menschen anziehend finden)
 Federal Alliance, eine südafrikanische Partei
 Fédération Anarchiste, Die anarchistische Föderation Frankreichs
 Feierabend
 Feldartillerie der königlichen preußischen Armee
 Feldwebelanwärter (Bundeswehr)
 Fernakademie
 Fernamt
 Fernmeldeamt
 Ferrocarriles Argentinos (1948) bzw. Ferrocarriles Argentinos (2015), argentinisches Staatsunternehmen
 Frühkindlicher Autismus
 Fertigungsauftrag
 Filteranlage (Entwässerung)
 Finanzamt
 Font Awesome, ein bekannter Icon-Font, siehe Webtypografie#Icon-Fonts
 Food Addicts In Recovery Anonymous (Anonyme Esssüchtige in Genesung), eine Selbsthilfegruppe
 The Football Association, der nationale englische Fußballverband
 Förderanlage, Maschinen und Anlagen, die zum Fördern von Fördergütern verwendet werden
 Forschungsamt der Luftwaffe im Dritten Reich
 Fraktionelle Ausscheidung
 Führungsaufsicht
 Funktionalanalysis, ein Teilgebiet der Mathematik
 Funktionale Abhängigkeit
 Funktionale Anforderung
 Fusarinsäure
 Südafrika nach dem ICAO-Code

FA als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Großbritannien: Nottingham
 Kapverden: Fahrzeuge der Streitkräfte
 Moldau: nur mit Ziffern: Streitkräfte (Fortele Armate)
 Norwegen: Mosjøen in der Provinz Nordland
 Portugal: Distrikt Faro (nur für Lkw-Anhänger)
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Belarus, siehe Kfz-Kennzeichen (Schweden)#Diplomatenkennzeichen

Fa. steht als Abkürzung für:

 Firma

Fa steht für:

 Fa (Aude), Gemeinde in Frankreich
 Fa (Marke), des Düsseldorfer Konzerns Henkel
 Fā' (), ein arabischer Buchstabe
 Typ Fa (Straßenbahn Timișoara), ein ehemaliger rumänischer Straßenbahntyp

Fa ist der Familienname folgender Personen:

 Junior Fa (* 1989), neuseeländischer Boxer
sowie der Name von
 Fa Ngum, erster Herrscher des laotischen Königreiches Lan Xang

fa ist:

 andere Tonbezeichnung für das F in der Musik, siehe Anderssprachige Tonbezeichnungen
 Sprachcode nach ISO 639-1 für die Fārsī genannte persische Sprache
 vierter Ton der Tonleiter bei der Solmisation

fA ist bzw. steht für:

 Femtoampere, Billiardstel eines Ampere

Siehe auch:

FA